Vahl är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Erik de Vahl
 Jens Vahl, flera personer
 Jens Vahl (botaniker)
 Jens Vahl (präst)
 Johannes Vahl
 Martin Vahl
 Martin Vahl (geograf)
 Mats de Vahl

Se även 

 Wahl